José Ignacio Echániz (né en 1963), homme politique espagnol ; 
 Iñaki Echaniz (né en 1993), homme politique français.